Old Boys puede referirse a:

 Old Boys Club u Old Boys & Old Girls Club, club polideportivo de Uruguay.
 Old Grangonian Club u Old Boys, club polideportivo de Chile.
 Old Boy El nombre de una historieta japonesa del formato manga.